Tangens je jedna od trigonometrijskih funkcija. Na trigonometrijskoj kružnici, po svojoj osnovnoj definiciji, tanges predstavlja omjer sinusa i kosinusa nekog kuta, a to možemo promatrati kao nagib (polu)pravca koji zatvara taj kut s apscisnom osi. Zbog toga udaljenost sjecišta tog pravca ili produžetka pravca s osi tangesa ako je  i pravca  predičuje koliki je nagib, odnosno tanges tog kuta. Formula mu je:

Trigonometrijske funkcije

nl:Tangens en cotangens
no:Trigonometriske funksjoner#Sinus, cosinus og tangens